Новоборисовка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Новоборисовка — бывшее село в Фёдоровском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.

Россия 
 Новоборисовка — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Новоборисовка — железнодорожная станция в Белгородской области.

Украина 
 Новоборисовка — село в Великомихайловском районе Одесской области.